Dies ist eine Liste der Außenminister Australiens seit 1901.

Die Amtsbezeichnung war von 1901 bis zum 6. November 1970 Minister of External Affairs. Danach bis zum 24. Juli 1987 Minister for Foreign Affairs. Vom 24. Juli 1987 bis zum 24. März 1993 waren Außen- und Handelsministerium vereinigt, die Amtsbezeichnung war Minister for Foreign Affairs. Danach wurde das Ministerium wieder aufgeteilt und seit dem 24. März 1993 ist die Amtsbezeichnung wieder Minister for Foreign Affairs.

Von 14. November 1916 bis 21. Dezember 1921 gab es keinen Außenminister.

Weblinks 
 
 

Australien
!